

Cinema 
 Kingsman - Secret Service (Kingsman: The Secret Service) – film del 2014 diretto da Matthew Vaughn
 Kingsman - Il cerchio d'oro (Kingsman: The Golden Circle)  – film del 2017 diretto da Matthew Vaughn
The King's Man - Le origini (The King's Man) – film del 2021 diretto da Matthew Vaughn.

Persone 
 John Kingsman Beling (1919-2010) – ammiraglio statunitense
 Paul Kingsman (nato 1967) – ex nuotatore neozelandese